

Geografia 
 Portola – unica città californiana con questo titolo della contea di Plumas
 Portola Valley – città nella Contea di San Mateo, Stato della California, Stati Uniti d'America
 Colle della Portola – valico pedonale delle Alpi Pennine

Persone 
 Gaspar de Portolá – esploratore spagnolo

Altro 
 Spedizione Portolá – primo tentativo spagnolo conosciuto di esplorare l'Alta California via terra